The Game (en anglais le jeu ou le gibier) peut faire référence à :

Personnes 
 The Game (1969-), un des surnoms du catcheur américain Paul Levesque.
 The Game (1979-), un rappeur américain désormais appelé Game ;

Cinéma 

 The Game, un film de Helen Badgley sorti en 1915 au cinéma ;
 The Games, un film de Michael Winner avec Stanley Baker sorti en 1969 ;
 The Game, un film américain de Cole S. McKay sorti en 1988.
 The Game, un film américain de David Fincher avec Sean Penn et Michael Douglas sorti en 1997.

Télévision

Téléfilm 

 The Game, un téléfilm américain diffusé en 1966 avec Cliff Robertson.

Série télévisée 

 The Game, une série télévisée américaine diffusée sur The CW depuis 2006, puis sur BET depuis 2011 ;
 The Game, une série télévisée britannique diffusée sur BBC One en 2014.

Album de musique 

 The Game, un album du groupe Queen de 1980 ;
 The Game, un album de Richie Rich sorti en 2000.

Publications 

 The Game : Les secrets d'un virtuose de la drague, un livre de Neil Strauss.
 The Game, un magazine français consacré aux jeux vidéo.
 The Gamer, un manwha par Sung San-Young débuté en 2013.

Jeu 

 The Game est un phénomène Internet. Le principe est que le joueur perd dès qu'il pense au concept du jeu. Il s'agit davantage d'un exercice intellectuel que d'un jeu, aucune victoire n'étant possible, et des défaites régulières probables.